Mamadou Diallo kan syfta på:

 Mamadou Diallo (född 1954), senegalesesisk friidrottare
 Mamadou Diallo (född 1971), senegalesisk fotbollsspelare
 Mamadou Diallo (född 1982), malinesisk fotbollsspelare
 Mamadou Alimou Diallo (född 1984), guineansk  fotbollsspelare
 Mamadou Ibrahima Diallo (född 1985), senegalesisk  fotbollsspelare
 Mamadou Lamarana Diallo (född 1985), guineansk  fotbollsspelare
 Mamadou Saliou Diallo (född 1995), guineansk  fotbollsspelare
 Mamadou Sylla Diallo (född 1991), senegalesisk  fotbollsspelare